Морски котки може да се отнася за:
 Морски котки - подсемейство Ушати тюлени
 Морски котки (семейство) - семейство Скатове
 Морски котки (род) – род скатове от семейство Морски котки (Dasyatidae)
 Морска котка – вид риба от род Морски котки (Dasyatis)